Nauczyciele (oryg. Teachers) – amerykański film z 1984 roku z Nickiem Nolte i JoBeth Williams w rolach głównych, reż. Arthur Hiller
 Nauczyciele (oryg. Teachers) – brytyjski serial telewizyjny z lat 2001-2004